Эмиль Абраньи:
 Абраньи, Эмиль (1851—1920) — венгерский поэт, журналист, театральный критик и либреттист.
 Абраньи, Эмиль (1882—1970) — венгерский композитор и дирижёр.